La Temporada 2005 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la decimoctava temporada del Campeonato Mundial de Superbikes FIM. La temporada comenzó el 26 de febrero en Losail y terminó el 9 de octubre en Magny-Cours después de 12 rondas y 23 carreras (la segunda carrera en la ronda de Imola fue cancelada debido a la fuerte lluvia).

Troy Corser ganó su segundo campeonato de pilotos, contribuyendo al primer campeonato mundial de constructores de Suzuki.

Pilotos y equipos

Calendario y resultados

Estadísticas

Clasificación de Pilotos

Clasificación de constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

2005
Motociclismo en 2005